4-я церемония вручения наград премии «Сезар» (также известной как Ночь Сезара ()) за заслуги в области французского кинематографа за 1978 год состоялась 3 февраля 1979 года в концертном зале «Плейель» (Париж, Франция). Президентом церемонии выступил актёр Шарль Ванель.

Лучшим фильмом года была признана драма Кристиана де Шалонжа «Чужие деньги», взявшая также награду за лучшую режиссёрскую работу. Драматическая лента «Простая история», режиссёра Клода Соте, выдвинутая на премию в 11 номинациях, в итоге была удостоена лишь одной награды — за лучшую женскую роль (Роми Шнайдер). Для Шнайдер данная награда стала второй, первого «Сезара» она получила в той же номинации, на первой церемонии, тремя годами ранее.

Список лауреатов и номинантов 
Количество наград/:
 1/11: «Простая история»
 2/5: «Чужие деньги» / «Мольер»
 0/5: «Сахар»
 2/4: «Досье на 51-го»
 1/4: «Виолетта Нозьер»
 1/2: «Дикое состояние»
 0/2: «Жюдит Терпов»
 1/1: «Клетка для чудаков» / «Робер и Робер» / «Приготовьте ваши носовые платки» / «L'Arbre vieux» / «Dégustation maison» / «На вёслах через океан» /

Основные категории

См. также 
 «Оскар» 1979 (главная ежегодная национальная кинопремия США)
 «Золотой глобус» 1979 (премия Голливудской ассоциации иностранной прессы)
 BAFTA 1979 (премия Британской академии кино и телевизионных искусств)
 «Сатурн» 1979 (премия за заслуги в области фантастики, фэнтези и фильмов ужасов)

Ссылки 
 Лауреаты и номинанты 4-й церемонии на официальном сайте Академии искусств и технологий кинематографа 
 Лауреаты и номинанты премии «Сезар» в 1979 году на сайте IMDb
 Prix et nominations: César 1979
 Организаторы и участники 4-й церемонии на сайте IMDb

1979
Кинопремии 1979 года